Poincaré és el cognom de diverses persones i d'alguns conceptes i institucions relacionades amb aquestes persones

Persones 
 Henri Poincaré, matemàtic
 Lucien Poincaré, físic
 Raymond Poincaré, polític, president de la República francesa

Altres 
 Conjectura de Poincaré, teorema matemàtic
 Grup de Poincaré
 Institut Henri Poincaré, institut de recerca matemàtica
 Universitat Henri Poincaré, de Nancy